Игорь Миха́йлов:
 Михайлов, Игорь Алексеевич (род. 1949) — российский политолог и публицист.
 Михайлов, Игорь Владимирович (1956) — российский краевед, журналист, общественный деятель.
 Михайлов, Игорь Георгиевич (1907—1984) — советский физик, основатель научной школы.
 Михайлов, Игорь Леонидович (1913—1995) — советский поэт, переводчик.